El Apocalipsis de Baruc es el nombre de un escrito bíblico profético de tipo apocalíptico atribuido al profeta Baruc, escriba y secretario del profeta Jeremías. Existen dos versiones conocidas de dicho documento:
 El Apocalipsis griego de Baruc.
 El Apocalipsis siríaco de Baruc.